Reischauer ist der Familienname folgender Personen:

 August Karl Reischauer (1879–1971), US-amerikanischer Missionar
 Edwin O. Reischauer (1910–1990), US-amerikanischer Japanologe 
 Herbert Reischauer (1909–1945), deutscher Jurist und SS-Führer
 Rudolf Reischauer (* 1941), österreichischer Rechtswissenschaftler